Minnehaha – personaggio mitologico dei nativi americani 
Minnehaha – census-designated place statunitense nello stato di Washington

Altro
Contea di Minnehaha – contea del Dakota del Sud